MVA steht für:
 Market Value Added
 Megavoltampere, siehe Voltampere
 Milchviehanlage, ein Begriff aus der DDR-Landwirtschaft
 Modified-Vaccinia-Ankara-Virus, ein zu Impfzwecken verwendetes Pockenvirus
 Müllverbrennungsanlage, siehe Müllverbrennung
 Multi-domain Vertical Alignment, eine LCD-Variante
 Multivariate Analyse, siehe Multivariate Verfahren
 Mississippi Valley Airlines (ICAO-Code)
 Mevalonazidurie

mVA steht für:
 Millivoltampere, siehe Voltampere

mva steht für:
 Manam (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen, gesprochen auf Manam

Abkürzung